Golden Spin of Zagreb 2021 – dziewiąte zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2021/2022. Zawody rozegrano od 7 do 11 grudnia 2021 roku w hali Ledena dvorana Zibel w Sisak.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 		
 
 
		
		
		
		
		
2021		
2021 w łyżwiarstwie figurowym		
2021 w Chorwacji